Beheim ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Vogt-Beheim (* 1966), deutsche Juristin
 Hans Beheim der Ältere (1455/60–1538), deutscher Baumeister und Architekt
 Heinrich Beheim († 1403), deutscher Architekt und Steinmetz
 Lorenz Beheim (auch: Behaim, * um 1457–1521), deutscher Humanist, Astrologe, Mediziner und Alchimist

 Max Beheim-Schwarzbach (1839–1910), deutscher Schriftsteller, Heimatforscher und Historiker
 Michael Beheim (auch Behaim, Beham oder Behm; 1420–späte 1470er) deutscher Weber und Meistersänger 
 Paulus Beheim, Baumeister und Architekt aus Nürnberg (wirkte um 1543 an Schloss Ehrenburg, Coburg)

Siehe auch: 
 Beheim-Schwarzbach
 Behaim, Böheim, Böhm